Die Abkürzung CVH steht für:
 die Motorenbaureihe Ford CVH
 den Chorverband Hamburg
 den Club von Helgoland
 den IATA-Code für den Flughafen Caviahue in der Provinz Neuquén in Argentinien
 die Schiffskennung für einen Hubschrauberträger, wobei CVHA für einen Träger steht, der für Angriffszwecke eingesetzt wird und CVHE für einen Träger, der für Eskortzwecke dient.

CVH